Кульбаш:

 Кульбаш — болото в Учалинском районе Башкортостана.
 Кульбаш — деревня в Моркинском районе Марий Эл.